W Chorwacji
 Sele – wieś w żupanii primorsko-gorskiej, w mieście Crikvenica

 Na Słowacji
 Selce (powiat Bańska Bystrzyca)
 Selce (powiat Krupina)
 Selce (powiat Poltár)

 Miejscowości w Słowenii
 Selce – wieś w gminie Lenart
 Selce – wieś w gminie Litija
 Selce – wieś w gminie Lukovica
 Selce – wieś gmina Pivka
 Selce – wieś w gminie Tolmin
 Selce – wieś w gminie Vojnik